Архентина има више значења:

 Архентина (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архентина (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архентина (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архентина (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архентина (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архентина (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архентина (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архентина (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архентина (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архентина (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архентина (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архентина (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Архентина (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Архентина (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Архентина (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику